Ma fille est innocente (My Daughter's Tears) est un film américain réalisé par Sherry Horman en 2002.
 Ma fille est innocente est un téléfilm français réalisé par Charlotte Brändström en 2007.